St. Petersburg Times ist der Name

einer US-amerikanischen Tageszeitung (bis 2011), siehe Tampa Bay Times, Florida
einer russischen Wochenzeitung, siehe St. Petersburg Times (Russland)